Legros oder LeGros ist der Familienname folgender Personen:

 Alphonse Legros (1837–1911), französischer Maler
 Élodie Legros (* 1977), französische Sängerin und Komponistin, siehe Skye (Sängerin)
 Georges-Victor Legros (1862–1940), Arzt in Montrichard und Mitglied der französischen Nationalversammlung von 1914 bis 1932
 James LeGros (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler
 Joseph Legros (1739–1793), französischer Sänger (Haute-Contre) und Komponist der Klassik
 Louis Legros (* 1936), belgischer Radrennfahrer
 Martin Legros (1714–1789), wallonischer Glockengießer

Legros steht für:

 René Legros, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Legros de Rumigny (1710–1770), französischer Friseur

Siehe auch:
 Le Gros